Mikado har flere betydninger:
 Mikado (film) – en dansk kortfilm fra 2014
 Mikado (spil) – et spil, der handler om at samle træpinde op fra en bunke uden at forstyrre de andre pinde
 Tidligere titel for Japans kejser
 Mikadoen – en opera fra 1885 af Gilbert og Sullivan
 Mikadofasan – en hønsefugl fra Taiwan